Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Open 2009 des Damentennis in Indian Wells. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Indian Wells